Az alábbi családfák Svédország uralkodóit tartalmazzák.

Kis számok jelentése a személyeknél:
 Ha 2 van: 1. születés – 2. halál
 Ha 3 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. halál
 Ha 4 van: 1. születés – 2. trónralépés – 3. trónfosztás/lemondás – 4. halál

Dinasztiák:
 Yngling-ház (970 – 1061)
 Stenkil-ház (1061 – 1126)
 Estridsson-ház (1125 – 1130, 1160 – 1161)
 Sverker-ház (1130 – 1156, 1160 – 1173, 1196 – 1208, 1216 – 1222)
 Erik-ház (1156 – 1160, 1167 – 1196, 1208 – 1216, 1222 – 1250)
 Folkung-ház (1250 – 1364, 1385 – 1387)
 Mecklenburgi-ház (1363 – 1389)
 Valdemár-ház (1389 – 1412)
 Griffin-ház (1396 – 1439)
 Wittelsbach-ház (1441 – 1448, 1654 – 1720)
 Knutsson-ház (1448 – 1457, 1464 – 1465, 1467 – 1470)
 Oldenburg-ház (1457 – 1464, 1497 – 1501, 1520 – 1523)
 Vasa-ház (1523 – 1654)
 Hesseni-ház (1720 – 1751)
 Holstein-Gottorp-ház (1751 – 1818)
 Bernadotte-ház (1818-tól napjainkig)

Uralkodók 9. század – 1448

Uralkodók 1448 – 1818

Uralkodók 1818 – napjaink

Jegyzetek

Források 
 http://www.friesian.com/perifran.htm#scandinavia

Uralkodói családfák